Мюриэл Лилиан Павлов (27 июня 1921 — 19 января 2019) — английская актриса. Её мать была французского, а отец русского происхождения.

Биография 
Мюриэл начала работать актрисой ещё в детстве, сотрудничая с Джоном Гилгудом и Королевским Шекспировским театром в Стратфорд-на-Эйвоне. В декабре 1937 года 16-летняя Мэриэл исполнила роль Гретель в телепостановке Би-би-си «Гензель и Гретель».

В годы Второй мировой войны актриса состояла в ассоциации развлечений для поддержки солдат  (ENSA) и работала в театре и на экранах.

В числе её ролей — мальтийка Мария в «» (1953); Джой, дочь вспыльчивого ворчуна хирурга (играет ) в «» (1954); Тэлма Бадер, супруга лётчика Дугласа Роберта Бадера (играет Кеннет Мор) в «Достичь небес» (1956) и Эмма Крекенторп в «» (1961).

В последующие 45 лет появлялась в телевизионных постановках: сыграла королеву Викторию в «The Ravelled Thread» (1980), помощницу премьер-министра в телесериале «» (серия «The Final Cut», 1995), Бренду Блетин в «Belonging» (2004). Также актриса давала интервью для «British Film Forever» производства BBC Two. В 2007 году была приглашённой звездой в научно-популярном теле-аудиосериале «Sapphire & Steel», исполнила камео в фильме «1939» (2009).

Семья 
С 1947 года состояла в браке с актёром  до его смерти в 1986 году. Они познакомились в 1941 году на съёмках «», а затем встретились вновь на площадке «The Shop at Sly Corner» в 1947 году. Супруги продолжили вместе выступать в театре, играть в фильмах. У них не было детей.

Павлов много лет принимала участие в деятельности актёрского дома призрения и благотворительности .

Актриса скончалась 19 января 2019 года в возрасте 97 лет.

Полная фильмография 

 1934 — e Go
 1937 — Гензель и Гретель / Hansel and Gretel. Гретель
 1937 —  / A Romance in Flanders
 1938 —  / John Halifax. Маленький Джон (в титрах не указана).
 1941 —  / Quiet Wedding. Миранда
 1946 —  / Night Boat to Dublin. Марион Декер.
 1946 — Питер и Пол / Peter and Paul. Взрослая Герда.
 1947 —  / Code of Scotland Yard. Маргарет Хейсс.
 1947 — Гамлет ч.1 и ч.2 / Hamlet, Part 1; Hamlet, Part 2. Офелия.
 1951 — Весна в Марьино / Spring at Marino. Катя. (по мотивам романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»)
 1951 — Breakers Ahead. Петронелла
 1951 — . Бетти
 1951 — Моллюск / The Mollusc. мисс Робертс.
 1952 —  / It Started in Paradise. Элисон
 1953 —  / The Net. Каролин Картье.
 1953 —  / Malta Story. Мария Гонзар.
 1954 —  / Doctor in the House. Джой Гибсон
 1954 —  / Conflict of Wings. Салли.
 1955 —  / Simon and Laura. Джанет Ханимен.
 1956 — Достичь небес / Reach for the Sky. Тэлма Бадер.
 1956 —  / Eyewitness. Люси Чёрч.
 1956 —  / Tiger in the Smoke. Мэг Элджин.
 1957 — Доктор на свободе / Doctor at Large. доктор Джой Гибсон.
 1958 —  / Rooney (film). Мэйр Хоган.
 1959 —  / Whirlpool. Дина.
 1961 —  / Murder, She Said. Эмма.
 1985 — Последняя вечерня / The Last Evensong. мисс Маршал
 1995 — Ромашки в декабре / Daisies in December. мисс Дин.
 1998 — Небеса на земле / Heaven on Earth. Элизабет МакКензи.
 2001 — Отель! / Hotel!.
 2004 — Принадлежность / Belonging. Дороти
 2009 — 1939 / Glorious 39. пожилая Анна (последняя роль в кино)

Примечания 

Дети-актёры Великобритании
Киноактрисы Великобритании
Актрисы театра Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании